Mikołaj Kościelecki (ok. 1410–1479) – wojewoda brzeskokujawski
 Mikołaj Kościelecki (ok. 1450 – ok. 1510) – wojewoda brzeskokujawski
 Mikołaj Kościelecki (ok. 1450–1518) – biskup chełmski, sekretarz królewski, dyplomata
 Mikołaj Kościelecki (ok. 1485–1535) – wojewoda kaliski